Ernesto Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán, Ernst Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Saalfeld, 8 de marzo de 1724-Coburgo, 8 de septiembre de 1800) fue duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, uno de los Ducados Ernestinos, reinando entre 1764 y 1800.

Fue el primogénito del duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de la princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt. Tras suceder a su padre el 16 de septiembre de 1764, trasladó su residencia a Coburgo para encargarse mejor del gobierno del ducado. En 1773, dada la próspera situación de la hacienda de sus estados, el emperador José II le llevó a Viena para trabajar en la Debitkommision del Imperio.

Matrimonio y descendencia 
En Wolfenbüttel el 23 de abril de 1749, Ernesto Federico contrajo matrimonio con Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel, hija de los duques reinantes Fernando Alberto II y Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Tuvieron siete hijos:
 Francisco Federico Antonio (Coburgo, 15 de julio de 1750-ibidem, 9 de diciembre de 1806), duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Padre del rey Leopoldo I de Bélgica y abuelo de Leopoldo II, de la emperatriz Carlota de México, la reina Victoria I del Reino Unido, y su marido, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.
 Carlos Guillermo Fernando (Coburgo, 21 de noviembre de 1751-ib., 16 de febrero de 1757).
 Federica Juliana (Coburgo, 14 de septiembre de 1752-ib., 24 de septiembre de 1752).
 Carolina Ulrica Amalia (Coburgo, 19 de octubre de 1753-ib., 1 de octubre de 1829), una monja en la Abadía de Gandersheim.
 Luis Carlos Federico (Coburgo, 2 de enero de 1755-ib., 4 de mayo de 1806); tuvo un hijo ilegítimo con Mademoiselle Brutel de la Riviére: Luis Federico Emilio de Coburgo (Hildburghausen, 1779-Coburgo, 1827). A su vez, los cinco hijos de Luis Federico fueron creados Freiherren von Coburg (barones de Coburgo). Sus descendientes todavía viven en la actualidad.
 Fernando Augusto Enrique (Coburgo, 12 de abril de 1756-ib., 8 de julio de 1758).
 Federico (Coburgo, 4 de marzo de 1758-ib., 26 de junio de 1758).

Títulos y tratamientos
8 de marzo de 1724-4 de septiembre de 1745: Su Alteza Serenísima el príncipe Ernesto Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, duque en Sajonia.
4 de septiembre de 1745-16 de septiembre de 1764: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
16 de septiembre de 1764-8 de septiembre de 1800: Su Alteza Serenísima Ernesto Federico, duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros

Bibliografía
 August Beck: Ernst Friedrich, Herzog zu Sachsen-Koburg-Saalfeld. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 317.
 Das herzogliche Haus Sachsen-Coburg-Gotha: Seine Geschichte und gegenwärtige Stellung in Europa, C. Macklot, 1842, p. 236 (Digitalizado)

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha

Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Saalfeld
Fallecidos en Coburgo